Кутоп-Юган:

 Кутопъюган (приток Ёкаръёгарта) — река в Ханты-Мансийском АО России.
 Кутопъюган (приток Мозяма) — река в Ханты-Мансийском АО России. 
 Кутопъёган (приток Оби) — река в Ямало-Ненецком АО России.
 См. также
 Кутопьюган